Derlis González (ur. 1978)
 Derlis González (ur. 1994)